Fillmore County kan referere til 2 reelle og en fiktiv county i USA

 Fillmore County, Minnesota
 Fillmore County, Nebraska
 Det fiktive Fillmore County, Kansas